

Arte 
 I Am by Salvatore Garau, 2020

Musica 
 Empty – singolo dei Neurosis del 1990
 Empty – singolo dei Metric del 2007
 Empty – singolo dei The Click Five del 2007
 Empty – singolo di Mitchel Musso del 2010
 Empty – singolo dei Garbage del 2016